Лохоре Стивен (Стив) Ульрих Гохури (; 8 февраля 1981, Трешвиль, Кот-д’Ивуар — декабрь 2015, Крефельд, Германия) — ивуарийский футболист, центральный защитник.

Карьера 
Начал карьеру в клубе «Пари Сен-Жермен», где, однако, не провёл ни одной игры за основной состав, сыграв лишь игру за вторую команду клуба. После этого он перешёл в израильский клуб «Бней Иегуда», где провёл один сезон. В 2000 году Гохури перешёл в швейцарский клуб «Ивердон-Спорт». Там он выступал два сезона, его единственным достижением в составе команды стал выход в финал Кубка Швейцарии в 2001 году. В январе 2003 года Гохури перешёл в итальянскую «Болонью», но не сыграл за клуб ни одной игры. По окончании сезона Гохури перешёл в клуб «Вадуц» из Лихтенштейна. В составе «Вадуца» он выиграл два Кубка страны. Затем он вернулся в Швейцарию, где играл за клуб «Янг Бойз», с которым дошёл до финала Кубка Швейцарии в 2006 году.

28 декабря 2006 года перешёл в «Боруссию» из Мёнхенгладбаха; сумма трансфера составила 1,5 млн евро. В «Боруссии» Гохури занял твёрдое место в основе команды, проведя в своём первом сезоне в клубе 14 игр. В августе 2007 года Гохури мог перейти во французский «Лилль». В октябре 2007 года Стив потерял место в составе из-за того, что накануне матча с «Кёльном» он был замечен на кёльнской дискотеке вместе с партнёром по команде, Сумайлой Кулибали. Лишь в феврале 2008 года Гохури стал вновь выступать за основной состав команды. В сентябре 2008 года Гохури был отправлен во второй состав «Боруссии» из-за того, что пропустил несколько необходимых медицинских процедур. Тогда же Гохури выразил желание играть в Англии. Зимой 2009 года Гохури интересовались российские клубы, а также «Сток Сити» и «Сандерленд». Летом 2009 года Гохури был окончательно переведён во второй состав команды. Его хотел подписать «Портсмут», но сделка не состоялась. 23 декабря 2009 года «Боруссия» разорвала контракт с Гохури.

12 января 2010 года перешёл в клуб «Уиган Атлетик», подписав контракт до конца сезона. За первые полгода в команде Гохури провёл 5 игр и забил 1 гол. В мае 2010 года «Уиган» продлил контракт с защитником на 2 года.

Международная карьера 
В сборной Кот-д’Ивуара Гохури дебютировал в августе 2006 года в игре с Сенегалом. 21 марта 2007 года защитник дважды отличился в товарищеском матче со сборной Маврикия (3:0). А через четыре дня забил гол в отборочном матче Кубка африканских наций с Мадагаскаром (3:0). В 2010 году был включён в заявку национальной команды на чемпионат мира, но на поле не выходил.

Болезнь 
В июне 2009 года Гохури заболел тропической малярией. У него была сильно поражена печень. Только экстренная реанимационная помощь врачей тогда спасла Гохури от смерти.

Смерть 
12 декабря 2015 года Гохури был объявлен пропавшим без вести, после того как семья подала заявление в полицию. В последний раз Гохури видели на рождественской вечеринке клуба четвёртого немецкого дивизиона «Штайнбах», с которым он подписал контракт за несколько дней до исчезновения. Стив должен был приехать к своей семье в Париж, но этого так и не произошло.

2 января 2016 года немецкая полиция подтвердила, что обнаружила тело Гохури в канун Нового года в реке Рейн близ города Крефельд. Причины смерти футболиста, имевшего долги и проблемы с наркотиками, пока не установлены. Следы насилия на теле не были найдены.

Достижения 
 Обладатель Кубка Лихтенштейна: 2004, 2005

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Футболисты Кот-д’Ивуара
Игроки сборной Кот-д’Ивуара по футболу
Игроки ФК «Бней Иегуда»
Игроки ФК «Ивердон»
Игроки ФК «Вадуц»
Игроки ФК «Янг Бойз»
Игроки ФК «Боруссия» Мёнхенгладбах
Игроки ФК «Уиган Атлетик»
Игроки ФК «Маккаби» Тель-Авив
Игроки ФК «Ксанти»
Игроки ФК «Рот-Вайсс» Эрфурт
Игроки ФК «Штайнбах»